Џонгка језик је званични језик Бутана. У дословно преводу значи језик којим говоре у џонгу. Џонги су манастири утврђени у 17. веку у Бутану. Припада породици сино-тибетских језика и по својој структури најсличнији је тибетанском језику. 

Бутан
Сино-тибетански језици